Kenneth Mackenzie est un nom notamment porté par :
 Kenneth Kent Mackenzie (1877-1934), botaniste américain ;
 Kenneth Muir Mackenzie (1845-1930), avocat et homme politique britannique ;
 Kenneth R. H. Mackenzie (1833-1886), homme de lettres et franc-maçon britannique ;
 Kenneth Ross MacKenzie (1912-2002), physicien américain.

Plusieurs chefs du clan MacKenzie en Écosse :
  (), Lord Mackenzie de Kintail ;
 Kenneth Mackenzie (1635-1678), troisième comte de Seaforth, son petit-fils ;
 Kenneth Mackenzie (1661-1701), Lord Mackenzie de Kintail, quatrième comte de Seaforth ;
 Kenneth Mackenzie (1681-1740), cinquième comte de Seaforth, son fils ;
 Kenneth Mackenzie (1717-1761), Lord Fortrose, son fils ;
 Kenneth Mackenzie (1744-1781), premier comte de Seaforth, son fils.